Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Cliff Drysdale che ha battuto in finale Rod Laver 6-2 6-4 3-6 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1971